Gatopardo puede referirse a:
 algunas especies de la familia Felidae, como Panthera uncia;
 El gatopardo, novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa;
 El gatopardo (película), película sobre la novela anterior;
 Gatopardo (revista), una revista colombiana de literatura.